Кея () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Гредіна.
 Кея () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Менечу.
 Кея () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Римец.
 Кея () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Моєчу.
 Кея () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Міхай-Вітязу.
 Кея () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Беїле-Оленешть.